Ziemssen er et efternavn, der henviser til:

 Christoph Ziemssen (17911868) – tysk teolog og kirkehistoriker
 Hugo von Ziemssen (1829-1902) – tysk mediciner
 Johann Christoph Ziemssen (1747-1824) – tysk teolog og generalsuperintendent
 Ludwig Ziemssen (1823-1895) – tysk pædagog, skriftsteller og redaktør
 Theodor Ziemssen (1777-1843) – tysk pædagog og teolog